Pringy is de naam voor diverse plaatsen en gemeenten:
 in Frankrijk:
 Pringy (Marne)
 Pringy (Haute-Savoie)
 Pringy (Seine-et-Marne)
 in Zwitserland:
 Pringy (Fribourg)